José Antonio Delgado Villar (ur. 30 marca 1993 w El Puerto de Santa María) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Slovanie Bratysława.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Statystyki w bazie FutbolMe 
Statystyki w bazie BDFutbol 
 

Hiszpańscy piłkarze
Urodzeni w 1993
Piłkarze Realu Betis
Piłkarze SV Sandhausen
Piłkarze Elche CF
Piłkarze Diósgyőri VTK
Piłkarze Slovana Bratysława